Emil van Oers, een Nederlandse presentator van NOS op 3
 Baardman, een zangvogel uit de familie van de Panuridae
 Baard en Kale, een Belgische stripreeks